Четвёртый этап Кубка мира по конькобежному спорту сезона 2008/09 годов прошёл на провинциальном катке Цзилинь в китайском городе Чанчуне с 6 по 7 декабря 2008 года.

Календарь

Победители и призёры

Среди мужчин

Среди женщин

Источники 

Кубок мира по конькобежному спорту 2008/2009